Татьяна Владимировна Засуха (род. 25 апреля 1964) — украинский политик, народный депутат Украины VI созыва, Герой Украины (2003).

Биография 
Родилась 25 апреля 1964 года в с. Пологи, Васильковского района Киевской области. Украинка.

Образование 
 Белоцерковский сельскохозяйственный институт (1986), зооинженер.
 Киевский государственный педагогический институт (1992), биолог.
 Кандидатская диссертация «Влияние сапонитовой добавки на продуктивность и биологическую ценность продукции крупного рогатого скота и свиней» (Институт кормов УААН, 1993).
 Докторская диссертация «Новые дисперсные материалы в животноводстве» (Институт кормов УААН, 1997).

Доктор сельскохозяйственных наук, кандидат биологических наук.

Производственная деятельность 
 В 1986−1993 — главный зоотехник, колхоз им. Щорса Васильковского района.
 В 1993−1994 — председатель, колхоз им. Щорса.
 С 1994 — председатель правления, агрофирма «Восход», с. Ковалевка Васильковського района.
 В 1994−1998 — депутат Киевского областного совета народных депутатов.

Политическая деятельность 
 В 1998 году стала членом Аграрной партии Украины.
 В июле 2004 года вышла из рядов АПУ и вступила в Сельскую партию Украины. На V съезде СелПУ была выбрана председателем партии.
 В ноябре 2005 года вышла из рядов СелПУ и вступила в Партию Регионов.

Семья 
 Мать — Войтенко Антонина Федотовна (род. 1936).
 Муж — Анатолий Андреевич (род. 1958).
 Дети — сын Андрей (род. 1986).

Награды и заслуги 
 Звание Герой Украины с вручением ордена Державы (21.08.2003) — за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии агропромышленного комплекса, внедрение современных форм хозяйствования, активную общественно-политическую деятельность.
 Награждена орденом «За заслуги» II (11.1998) и I (11.2001) степеней.
 Почётный знак отличия Президента Украины (11.1995).
 Орден Святой равноапостольной княгини Ольги II степени (1 июня 2004 года, РПЦ).

Примечания

Ссылки 
 Засуха Тетяна Володимирівна
 Засуха Тетяна Володимирівна — БІОГРАФІЯ

Женщины-политики Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Выпускники Белоцерковского национального аграрного университета
Выпускники Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова
Депутаты Киевского областного совета
Доктора сельскохозяйственных наук
Кандидаты биологических наук